Unter Ausweichregeln versteht man:

 in der Schifffahrt die Ausweichregeln zwischen Wasserfahrzeugen
 in der Luftfahrt die Ausweichregeln zwischen Luftfahrzeugen